Пя́лькъя́рви () — бывшая финская железнодорожная станция, а позднее — советский и российский остановочный пункт на 17,3 км перегона Маткаселькя  — Вяртсиля. Расположен в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.
Станция Pälkjärvi была открыта 1 ноября 1893 года, одновременно  с участком Сортавала — Вяртсиля — . Путевое развитие станции составляло три станционных пути  . Напротив здания вокзала, у крайнего бокового пути, располагалась высокая грузовая платформа, сохранившаяся до настоящего времени (2019 год).
По станции курсировали пассажирские поезда сообщением Выборг — Оулу.

Советско-финская война (1941—1944) 
В начале Войны-Продолжения 7-я дивизия Финляндии двинулась на юго-восток по обе стороны автомобильной дороги Тохмаярви — Пялкъярви. Первыми целями после пересечение границы были: 1) Железнодорожная линия Вяртсиля — Сортавала; 2) Линия электропередач; 3) Автомагистраль Вяртсиля — Сортавала между посёлком Куконваара и юго-восточной оконечностью озера Пялькъярви (нынешняя трасса ).
Атака дивизии началась 10 июля 1941 года в 5 часов вечера, и железнодорожная линия была пересечена к полуночи. Самые ожесточенные бои происходили на территории железнодорожной станции Пялькъярви, где советские войска укрепились в многочисленных блиндажах. Ситуация изменилась после того, как финская артиллерия произвела огонь по району. В итоге 11 июля район был очищен 30-м пехотным полком.

В советские и российские времена до 1994 года по участку Маткаселькя — Вяртсиля курсировали грузо-пассажирские поезда Сортавала — Маткаселькя — Вяртсиля.

Примечания

Ссылки 
 Бывший остановочный пункт Пялькъярви на топографической карте 2001 года
 Паспорт остановочного пункта Пялькъярви на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Пялькъярви на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Пялькъярви на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Пялькъярви на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Маткаселькя-Вяртсиля.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1894 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции